Кесчоареле () — комуна в Румунії, у повіті Келераш.
 Кесчоареле () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Кесчоареле.
 Кесчоареле () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Черкезу.
 Кесчоареле () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Гейсень.
 Кесчоареле () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Улмі.